Beja kan syfta på:

Beja (folk)

Indonesien 

 Desa Beja, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Portugal 

 Beja (distrikt), 
 Beja, kommun, 
 Beja (freguesia i Portugal, Beja, Beja, lat 38,01, long -7,84), 
 Beja (freguesia i Portugal, Beja, Beja, lat 38,01, long -7,91), 
 Beja (freguesia i Portugal, Beja, Beja, lat 38,00, long -7,86), 
 Beja (freguesia i Portugal, Beja, Beja, lat 38,04, long -7,85), 
 Beja (flygplats),